«Спортивная» — станции метро:

Россия 
 в Москве
 в Санкт-Петербурге
 в Новосибирске
 в Самаре

Украина 
 в Харькове

Белоруссия 
 в Минске

См. также 
 «Станция Спортивная» — команда КВН.
 Спортивная — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.